The Phoenix and the Carpet – romanzo di E. Nesbit del 1904
Con la Fenice sul tappeto magico (The Phoenix and the Carpet) – serie televisiva britannica trasmessa nel 1976
Il tappeto volante e l'araba fenice (The Phoenix and the Carpet) – serie televisiva britannica trasmessa nel 1997